Schilda bezeichnet

 den fiktiven Ort Schilda, die legendäre Heimat der Schildbürger
 Schilda (Brandenburg) eine Gemeinde im Landkreis Elbe-Elster, Brandenburg
 Schilda (Georgien), auch Shilda, Dorf in der georgischen Region Kachetien

Siehe auch:
 Schildau